La Serie A2 2015-2016 è stato il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2015-2016. La competizione è iniziata il 24 ottobre 2015 e si è concluso il 24 maggio 2016.

Al termine della stagione regolare è stato promosso in Serie A1 il  e dopo i play-off promozione il ; sono retrocessi in Serie B il  e il .

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosso in Serie A1 2016-2017.
      Retrocesso in Serie B 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.

Play Off Promozione

Tabellone

Semifinali 
 (2) Castiglione vs. (5) Montecchio Precalcino 

 (3) Sandrigo vs. (4) Scandiano

Finale 
 (2) Castiglione vs. (3) Sandrigo

Verdetti

Coppa Italia di serie A2

Squadre partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Italia
Italia